Голиченков – русская фамилия.

Известные носители:
 Голиченков, Александр Константинович (род. 1952) – российский юрист, декан юридического факультета МГУ им. Ломоносова.
 Голиченков, Пётр Иванович (1921 – 1976) – Герой Советского Союза.